|}
Die Bahnstrecke Nové Mesto nad Váhom–Veselí nad Moravou ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien und der Slowakei. Sie verläuft von Nové Mesto nad Váhom über Vrbovce nach Veselí nad Moravou.

Geschichte

Vorgeschichte und Bau 
Nach der Gründung der Tschechoslowakei war es eine der wichtigsten Aufgaben des jungen Staates, die auf die alten Hauptstädte Wien und Budapest ausgerichteten Verkehrswege an die neuen Verkehrsbedürfnisse anzupassen. Problematisch war vor allem der schlechte Ausbauzustand der Bahnstrecken über die alte Landesgrenze zwischen Österreich und Ungarn. Um dem abzuhelfen, wurden auch eine ganze Reihe neuer Bahnstrecken – wie die Verbindung Nové Mesto nad Váhom–Veselí nad Moravou – projektiert. 

Der Streckenteil zwischen Veselí nad Moravou und Myjava wurde 1927 eröffnet, das restliche Stück bis Nové Mesto nad Váhom 1929.

Betrieb 
Nach der Teilung der Tschechoslowakei in die Staaten Tschechien und Slowakei 1993 wurde der Personenverkehr an der neuen Staatsgrenze gebrochen. Als Grenzbahnhof wurde der Bahnhof Vrbovce bestimmt. Ein grenztechnisches Kuriosum ergab sich dadurch, dass zwar der namengebende Ort in der Slowakei, der Bahnhof aber auf dem Kataster von Kuželov in Tschechien lag. Er wurde in Javorník nad Veličkou umbenannt. 1997 wurde der Bahnhof im Zuge eines Gebietsaustausches zwischen Tschechien und der Slowakei an die slowakische Eisenbahn übergeben und erhielt seinen alten Namen zurück.

Durch die Teilung der Föderation hat die Strecke ihre Bedeutung eingebüßt. 2018 verkehren auf dem slowakischen Abschnitt etwa zweistündlich Regionalzüge bis Myjava und teilweise weiter bis Vrbovce oder Velká nad Veličkou.

Im Fahrplan 2018 wird der tschechische Abschnitt zweistündlich, werktags teils stündlich, von Personenzügen bis Velká nad Veličkou bedient. Diese verkehren teilweise weiter bis Javorník nad Veličkou zastávka oder Vrbovce.

Weblinks 

 Strecke 343: Hodonín–Veselí nad Moravou–Vrbovce auf www.zelpage.cz
 Slowakischer Eintrag zur Teilstrecke Myjava–Nové Mesto nad Váhom auf rail.sk
 Slowakischer Eintrag zur Teilstrecke Veselí nad Moravou–Myjava auf rail.sk

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei
Bahnstrecke in Tschechien
Internationale Bahnstrecke